Grądy ist ein polnischer Ortsname:

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Grądy (Dźwierzuty), Powiat Szczycieński, bis 1945: Gronden, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Grądy (Orzysz), Powiat Piski, bis 1945: Gronden, 1938 bis 1945 Grunden, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Grądy (Rybno), Powiat Działdowski, bis 1920 und 1939 bis 1942: Grondy, 1942 bis 1945 Grondisch, Kreis Löbau/Kreis Neumark, Westpreußen

Woiwodschaft Großpolen:
 Grądy (Osiek Mały), Powiat Kolski
 Grądy (Sompolno), Powiat Koniński

Woiwodschaft Kleinpolen:
 Grądy (Mędrzechów), Powiat Dąbrowski

Woiwodschaft Łódź:
 Grądy (Gawicele), Powiat Wieruszowski
 Grądy (Sieradz), Powiat Sieradzki

Woiwodschaft Lublin:
 Grądy (Chodel), Powiat Opolski
 Grądy (Ludwin), Powiat Łęczyński

Woiwodschaft Masowien:
 Grądy (Jaktorów), Powiat Grodziski
 Grądy (Krasnosielc), Powiat Makowski
 Grądy (Leszno), Powiat Warszawski Zachodni
 Grądy (Małkinia), Powiat Ostrowski
 Grądy (Sterdyń), Powiat Sokołowski
 Grądy (Szczutowo), Powiat Sierpecki
 Grądy (Wąsewo), Powiat Ostrowski

Woiwodschaft Oppeln:
 Grądy (Otmuchów), Powiat Nyski, bis 1945: Perschkenstein, Kreis Grottkau, Schlesien

Woiwodschaft Podlachien:
 Grądy (Knyszyn), Powiat Moniecki
 Grądy (Nowogród), Powiat Łomżyński

Woiwodschaft Westpommern:
 Grądy (Gryfice), Powiat Gryficki, bis 1945: Grandshagen, Kreis Greifenberg, Pommern

Siehe auch:
 Grądy Kruklaneckie, Grądy Małe, Grądy Podmiejskie, Grądy Polewne, Grądy Szalacheckie, Grądy Węgorzewskie, Grądy Wielkie, Grądy Zalewie
 Grądy-Łazy, Grądy-Michały, Grądy-Możdżenie, Grądy-Woniecko
 Grady